Landschaftsversammlung bezeichnet folgende Parlamente:
 Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, Parlament des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe
 Landschaftsversammlung Rheinland, Parlament des Landschaftsverbandes Rheinland